Пунта де Пиједра има више значења:

 Пунта де Пиједра (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пунта де Пиједра (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику